Стинсон () — английская фамилия. Известные носители:

 Стинсон, Андреа (род. 1967) — американская баскетболистка.
 Стинсон, Джеффри (род. 1952) — американский католический священник.